

Дубровне — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область
 Дубровне — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область

Дубровне — село, Варгашинський район, Курганська область
 Дубровне — село, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Дубровне — село, Мішкинський район, Курганська область

Див. також 
 Дубровна